

Cinema 
 Terrore sul treno (Time Bomb) – film del 1953 diretto da Ted Tetzlaff
 Time Bomb – film del 2008 diretto da Erin Berry

Letteratura 
 L'uomo che veniva dal futuro (Time Bomb) – romanzo di Wilson Tucker del 1955
 Senza colpa (Time Bomb) – romanzo di Jonathan Kellerman del 1990

Musica 
 Time Bomb – singolo estratto dall'album "Anarchy" dei Chumbawamba del 1993
 Time Bomb – album dei Demolition Hammer del 1994
 Time Bomb – singolo dei Rancid del 1995
 Time Bomb – album dei Buckcherry del 2001
 Timebomb – album degli U.D.O. del 1991 
 Timebomb – singolo di Kylie Minogue del 2012
 Time Bomb Recordings – etichetta discografica statunitense

Televisione 
 Autobomba (Time Bomb) – episodio della ottava stagione di CSI: Miami
 Bomba ad orologeria (Time Bomb) – episodio della quinta stagione di Angel
 Time Bomb – film per la televisione del 2006 diretto da Stephen Gyllenhaal